Jesús Enrique García Arenas (n. 1952), cestista messicano
 Jesús García Burillo (n. 1942) , vescovo cattolico spagnolo
 Jesús García Sanjuán (n. 1971), calciatore spagnolo
 Jesús García Tena (n. 1990), calciatore spagnolo